Народный артист Чувашской Республики () — государственная награда Чувашской Республики, одно из профессиональных почётных званий в Чувашской Республике.

История

Народный артист Чувашской АССР 
Ранее — Народный артист Чувашской АССР — почётное звание в Чувашской АССР.

Первым артистом, которому было присвоено звание, значится Иоаким Максимов-Кошкинский. Считается, что в 1937 году после ареста он был лишён этого звания. Тем не менее, в 1941 году в титрах к фильму «Романтики» Марка Донского актер обозначен как «Народный артист Чувашской АССР». Считается, что в 1955 году звание ему было восстановлено.

Звание, в частности, присвоено также таким деятелям чувашской культуры, как:
Марков, Борис Семёнович ‎ 
Алексеев, Борис Алексеевич
Любимов, Анатолий Сергеевич
Ургалкин, Алексей Константинович
Яковлева, Нина Михайловна
Ухтер Мучи
Орлов-Шузьм, Аристарх Гаврилович

Народный артист Чувашской Республики 
Звание Народный артист Чувашской Республики учреждено законом Чувашской Республики от 29 марта 2005 года «О государственных наградах Чувашской Республики».

Награждаются за выдающийся вклад в культурное развитие Чувашской Республики и заслуги перед её многонациональным народом. Лицам, удостоенным звания «Народный артист Чувашской Республики», вручается соответствующий нагрудный знак, который носят на правой стороне груди.

Среди награжденных:
Садальский, Станислав Юрьевич 
Вельяминов, Пётр Сергеевич 
Христофоров, Иван Иванович

Ссылки 
  Государственные награды Чувашской Республики

Почётные звания Чувашии

Награды Чувашии